Voici la liste des planètes mineures numérotées de 481001 à 482000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 481001 à 482000

481001-481100

481101-481200

481201-481300

481301-481400

481401-481500

481501-481600

481601-481700

481701-481800

481801-481900

481901-482000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000